Faber puede hacer referencia a:

Personas
 Alice Faber Tryon (1920-2009), botánica estadounidense;
 Andreas Faber-Kaiser (1944-1994), ufólogo y escritor español;
 Anne Faber, periodista de Luxemburgo, escritora de recetas y personalidad televisiva;
 David Faber (n. 1964), periodista financiero y analista de noticias de mercado;
 Emmanuel Faber (n. 1964), empresario francés;
 Ernest Faber (1971), exfutbolista neerlandés
 Erwin Faber (1891-1989), actor alemán;
 Faber Cañaveral (n. 1988), futbolista venezolano;
 François Faber (1887-1915), ciclista profesional luxemburgués;
 Gastón Faber (n. 1996), futbolista uruguayo;
 Marc Faber (n. 1946), economista y empresario suizo;
 Mary Faber (aproximadamente 1798-después de 1857), comerciante de esclavos;
 Michel Faber (n. 1960), escritor neerlandés;
 Pamela Faber (n. 1950), lingüista estadounidense;
 Rasmus Faber (n. 1979), músico y productor discográfico sueco;
 Sandra Faber (n. 1944), astrónoma estadounidense;
 Urijah Faber (n. 1979), luchador profesional estadounidense.

Misceláneas
 Faber-Castell, empresa especializada en la fabricación de útiles escolares;
 Faber Drive, cuarteto musical canadiense;
 Faberrebe, varietal también conocido como «Faber»;
 Residencia Faber, centro cultural de Cataluña (España).